7-й чемпионат малых стран Европы по волейболу среди мужчин прошёл с 24 по 28 мая 2000 года в Паоле и Биркиркаре (Мальта) с участием 10 национальных сборных команд. Чемпионский титул в 4-й раз в своей истории и в 3-й раз подряд выиграла сборная Кипра.

Команды-участницы 
Ирландия, Исландия, Кипр, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Сан-Марино, Уэльс, Фарерские острова, Шотландия.

Система проведения чемпионата 
10 команд-участниц на предварительном этапе были разбиты на две группы. По две лучшие команды из групп стали участниками плей-офф за 1—4-е места. Итоговые 5—8-е места также по системе плей-офф разыграли команды, занявшие в группах 3—4-е места.

Предварительный этап

Группа А 
 Паола

 24 мая: Люксембург — Лихтенштейн 3:0 (25:16, 25:22, 25:22); Кипр — Ирландия 3:0 (25:16, 25:20, 25:8); Исландия — Лихтенштейн 3:1 (25:21, 25:17, 19:25, 25:17); Люксембург — Ирландия 3:0 (25:16, 25:19, 25:16).
 25 мая: Кипр — Исландия 3:0 (25:17, 25:20, 25:22); Лихтенштейн — Ирландия 3:0 (25:11, 25:20, 25:17); Кипр — Люксембург 3:1 (25:19, 21:25, 25:20, 25:22).
 26 мая: Исландия — Ирландия 3:1 (25:22, 25:8, 21:25, 25:15); Кипр — Лихтенштейн 3:0 (25:18, 25:20, 25:16); Люксембург — Исландия 3:0 (25:9, 25:17, 25:22).

Группа В 
 Биркиркара

 24 мая: Сан-Марино — Мальта 3:0 (25:12, 25:19, 25:14); Уэльс — Фарерские острова 3:2 (25:20, 23:25, 25:11, 21:25, 15:12); Шотландия — Сан-Марино 3:2 (15:25, 26:24, 25:20, 21:25, 15:13); Мальта — Фарерские острова 3:1 (25:22, 22:25, 25:20, 25:23).
 25 мая: Шотландия — Уэльс 3:0 (25:18, 25:12, 25:22); Сан-Марино — Фарерские острова 3:0 (25:21, 25:18, 25:17); Мальта — Уэльс 3:1 (25:22, 23:25, 25:18, 25:23).
 26 мая: Шотландия — Фарерские острова 3:0 (25:20, 25:16, 25:13); Сан-Марино — Уэльс 3:0 (25:13, 25:17, 25:20); Шотландия — Мальта 3:0 (25:19, 25:21, 25:15).

Матч за 9-е место 
27 мая. Биркиркара
 Фарерские острова — Ирландия 3:0 (25:19, 25:18, 25:20)

Плей-офф

Полуфинал за 1—4 места 
27 мая. Паола
 Шотландия — Люксембург 3:0 (25:23, 30:28, 25:22)
 Кипр — Сан-Марино 3:1 (17:25, 27:25, 26:24, 25:16)

Полуфинал за 5—8 места 
27 мая. Биркиркара
 Исландия — Уэльс 3:2 (25:17, 19:25, 25:23, 24:26, 15:13)
 Лихтенштейн — Мальта 3:2 (27:25, 25:20, 22:25, 22:25, 15:12)

Матч за 7-е место 
28 мая. Биркиркара
 Мальта — Уэльс 3:1 (25:11, 20:25, 25:19, 25:19)

Матч за 5-е место 
28 мая. Биркиркара
 Исландия — Лихтенштейн 3:1 (25:20, 22:25, 25:22, 25:21)

Матч за 3-е место 
28 мая. Паола
 Люксембург — Сан-Марино 3:2 (20:25, 25:23, 26:24, 18:25, 15:13)

Финал 
28 мая. Паола
 Кипр — Шотландия 3:0 (25:20, 25:19, 25:14)

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Кипр: Никос Христу, Хризостомос Хризостомидис, Мариос Хризостому, Панайотис Эраклеус, Константинос Фаутас, Михалис Фотиу, Мариос Контос, Мариос Мантзиалос, Стилианос Масиас, Саввас Поликарпу, Иоаннис Сиапанис, Христос Спиру.  

  Шотландия: Дэвид Крэйг, Стюарт Эдгар, Иэн Грабб, Дэвид Ганн, Роберт Джэксон, Стефен Линтон, Симон Лофтус, Джеффри Маршалл, Арчи МакГугэн, Гэри МакГёйр, Кеннет Милн, Гордон Уэлш.  

  Люксембург: Димитри Босси, Жан-Люк Энглер, Стефан Жакен, Серж Карье, Марко Катанец, Лоран Круштен, Мацек Майхжак, Поль Мандершейд, Роберт Петерс, Кристиан Шане, Массимо Тарантини.

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов на сайте ЕКВ

Чемпионаты малых стран Европы по волейболу
2000 год в волейболе